Марина Петровна Лебедева (род. 29 мая 1985 года, Алексеевка) — казахстанская биатлонистка.

Карьера 
М. П. Лебедева родилась в Алексеевке. Семья в это время жила в Щучинске, где Марина и её сестра Анна и начали тренироваться у отца — Петра Лебедева.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере была 58-й на дистанции 7,5 км и 71-й — на дистанции 15 км. В эстафете сборная Казахстана была 14-й.

Завершила карьеру в сезоне 2015/2016 годов.

Ссылки 
 
 
 Марина Лебедева на сайте Федерации биатлона Казахстана

Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Биатлонисты Казахстана
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года